Экскалибур — легендарный меч короля Артура, которому часто приписываются мистические и волшебные свойства. 
 Меч в камне, который иногда отождествляют с Экскалибуром, но в большинстве текстов они являются разными мечами.

Кинематограф 
 Меч короля Артура, или Дети круглого стола — фильм 1995 года.
 Меч короля Артура () — фильм 2017 года.